Funhouse Tour был четвертым концертным туром американской певицы-писательницы P!nk. Тур был поддержкой её пятого альбома Funhouse.

Общая сумма сборов тура, как сообщает Billboard Boxscore, остановилась на $103,500,000 (из-за огромной прибыли от 26 европейских шоу). Австралийский этап был самым успешным туром в истории Австралии.

Предпосылка 
Тур был назначен на 14 октября 2008, примерно за 2 недели до релиза её пятого студийного альбома. Pink заявила: «Я так рада, что вернулась в колею. В моей голове бурлят бешеные идеи о туре 'Funhouse'. Кто знает, что из этого получится… Не могу дождаться, чтобы посмотреть». Тур шел следом за её международно успешным I'm Not Dead Tour, который стал один из самых больших туров 2006 и 2007 гг. Pink возглавила главные шоу на аренах в США в первый раз. Тур стартовал в Антверпене и закончился в Ганновере.

Продажи билетов 
Продажи начались 10 октября в Нидерландах. 28 февраля шоу быстро распродалось и было объявлено, что второе шоу было назначено на следующий день, 1 марта.
В Австралии продажи билетов были очень высоки. В 2007 она побила рекорд в самом большом женском туре с 35 шоу в Австралии, заработав $41 миллион. В 2009 она побила собственный рекорд с 58 шоу, превзойдя тур Джона Фарнхэма Whispering Jack Tour с самыми большими шоу в Австралии. Она выступила на 17 шоу в Rod Laver Arena в Мельбурне, побив рекорд Фарнхэма за самое большое количество шоу в месте проведения во время одного тура. Pink также выступила на 10 шоу в Sydney Entertainment Centre и 12 шоу в Сиднее в общей сложности. 650,000 билетов были распроданы в её австралийском туре. Предполагалось, что австралийский этап заработал более $80 миллионов.

Общие продажи билетов по подсчётам превзошли 2 миллиона.

Pollstar Worldwide Tours подсчитали, что первая половина тура составила $50,800,000 с 38 городов с общими продажами билетов в 788,991, в среднем заработав $1,336,799 за шоу. К середине 2009 он был 8 самым продаваемым туром 2009 года. . Однако, список Billboard’s Top 25 Tours of 2009 показал, что Funhouse Tour — это пятый Самый Кассовый Тур 2009 года, с прибылью по подсчетам в $102,878,271.

Церемония открытия 
 Raygun (Европа: отдельные даты) 
 Faker (Австралия: 22 мая- 4 июля) 
 Evermore (Австралия: 14 августа — 29 августа; Европа: 14 октября — 20 декабря) 
 The Ting Tings (Северная Америка: отдельные даты)

Сет-лист 
 «Highway to Hell» (Кавер-версия AC/DC) (Видео Вступление)
 «Bad Influence»
 «Just Like A Pill»
 «Who Knew»
 «It's All Your Fault / Ave Mary A»1
 «Don't Let Me Get Me»
 «I Touch Myself» (Кавер-версия Divinyls)
 «Please Don't Leave Me»
 «U + Ur Hand»
 «Leave Me Alone (I'm Lonely)»
 «So What»
 «Family Portrait»
 «I Don't Believe You»
 «Crystal Ball»²
 «Dear Mr. President»³
 «Trouble» (Acoustic version)
 «Babe I’m Gonna Leave You»(Кавер-версия Led Zeppelin)
 «Sober»
 «Bohemian Rhapsody» (Кавер-версия Queen)
 «Funhouse»
 «Stupid Girls4
 »Crazy" (Кавер-версия Gnarls Barkley)
Encore
 «Get the Party Started»
 «Glitter in the Air»
1Выступила на выбранных шоу.
²Выступила на европейских и австралийских этапах.
³Выступила на североамериканском этапе и европейском втором этапе.
4Выступила на втором европейском этапе.

Примечания 
 «It’s All Your Fault» была удалена после первого шоу.
 11 апреля шоу в Глазго, Pink ушла со сцены и обошла толпу во время «Get The Party Started» и «Glitter In The Air.» Технические неполадки воспрепятствовали акробатическим трюкам.
 Движения на тарзанке во время «Get the Party Started» не были исполнены в Абердине, 26 апреля в шоу в Манчестере, Ньюкасле и Ливерпуле.
 19 апреля на шоу в Дублине Pink забыла слова «I Don’t Believe You». Она продолжила с припева, но потом сказала: «Я не хочу писать больше песен». Вместо этого она спела «Redemption Song». Она также забыла слова в Бирмингеме. Но она закончила песню.
 22 апреля на шоу в Белфасте, Pink не закончила «Glitter in the Air.» Её микрофон намок, сделав пронзительный звук через зал, и перестал работать.
 28 апреля на шоу в Ньюкасле, Pink забыла первый куплет «Who Knew». Она сказала, что было слишком громко, и она не услышала музыку. Она продолжила с припева. Она также забыла слова «Crystal Ball» и начала песню снова.
 Движения на тарзанке во время «Get This Party Started» не было исполнено 29 апреля на шоу в Ливерпуле.
 23 мая на шоу в Перте, Pink забыла слова «I Don’t Believe You» дважды, но закончила песню.
 23 мая на шоу в Перте, Pink забыла аккорды на гитаре «I Don’t Believe You». Она вспомнила с припева. Её также ударил по голове гитарист гитарой, ей пришлось сделать небольшой перерыв.
 16 июня на шоу в Брисбене, страховочный канат Pink порвался во время «Get The Party Started.» Она была в затруднительном положении и висела с минуту, пока её не опустили. Она отцепила ремни безопасности и спустилась вниз. «Glitter in the Air» не было исполнено.
 20 и 21 июня шоу в Мельбурне начались на 15 минут позже, чем обычно.
 20 июня на шоу в Мельбурне, Pink не исполнила 'Sober'. Возможно из-за повреждения её подвесок 16 июня.
 Pink посвятила шоу 26 июня Майклу Джексону, который умер в тот день (по австралийскому времени).
 27 июня на шоу в Сиднее, Pink остановила «I Don’t Believe You» до припева потому, что ей показалось, что она не сможет сыграть на гитаре из-за аплодисментов толпы. Она продолжила песню с припева, без аплодисментов.
 30 июня на шоу в Сиднее, «It’s All Your Fault» была исполнена в первый раз с того времени, как шоу вернулось в феврале.
 14 июля на шоу Pink говорила о феномене YouTube 'Turtle Humps Shoe'.
 10 августа на шоу в Аделаиде, не были исполнены движения на тарзанке для «Get the Party Started».
 Были церемония открытия 22 и 23 августа на шоу в Вуллонгонге. 22 августа она не исполнила the движения на тарзанке для «Get the Party Started».
 23 августа на шоу в Вуллонгонге, технический персонал Pink поздравил её с 100-м шоу специальным танцем Майкла Джексона из «Триллера».
 25 августа на шоу в Брисбене, Pink исполнила «Dear Mr. President» вместо «Crystal Ball.» Она посвятила песню своему отцу, который был в зале, и ветеранам Вьетнамской врйны.
 26 августа на шоу в Брисбене, Pink соскользнула, выполняя высший пилотаж в «Sober». Её воздушный гимнаст все равно схватил её, но он вывихнул плечо, поэтому на некоторое время концерт остановился.
 Только в американском этапе тура Pink выступила с вывихнутым плечом. Она не хотела отменять шоу, учитывая долго ожидание, чтобы выступить в её родной стране. Ушиб означал, что она не сможет исполнить какие-либо обычные движения в воздухе во время «Get the Party Started» и «Sober». Однако, выступила в воздухе с «Get the Party Started» в более поздних шоу, включая Филадельфию.
 В Филадельфийском шоу на трапеции для «Sober» не было исполнено, но воздушные трюки для «Bad Influence», «Get the Party Started» и «Glitter in the Air» были исполнены.
 «Dear Mr. President» и «Stupid Girls» были добавлены на втором европейском этапом.
 24 октября на шоу в Манчестере «Dear Mr. President» не было исполнено. Шоу было отложено примерно на 30 минут. Pink объяснила, что её труппа опоздала, достигая места встречи. Также её микрофон перестал работать на несколько секунд во время «Don’t Let Me Get Me».
 25 октября на шоу в Манчестере и 28 октября на шоу в Шеффилде Pink спросила у зала, хотят ли они послушать «Crystal Ball» или «Dear Mr President». «Dear Mr President» выиграл путём голосования.
 30 октября на шоу в Бирмингеме «Crystal Ball» было исполнено вместо «Dear Mr. President».
 2 ноября на шоу в Ньюкасле Pink заявила, что она уберет песню «Stupid Girls» после текущего тура.
 Pink не исполнила «It’s All Your Fault», либо «Ave Mary A» 13 апреля в Абердине, 17 апреля в Бирмингеме, 28 апреля в Ньюкасле, 29 апреля в Ливерпуле, 20 и 21 июня в Мельбурне, 22, 23, 25 и 27 июня в Брисбене, 10 августа в Аделаиде, 22 августа в Вуллонгонге, 28 августа в Сиднее, Сан-Хосе, Хьюстоне, Филадельфии, в октябре в Глазго, 24 октября в Манчестере, 28 октября в Шеффилде, 30 октября в Бирмингеме, 11 и 12 ноября на шоу в Хельсинки, в ноябре на шоу в Праге и Бремене.
 «Sober» не было исполнено 20 и 21 июня в Мельбурне, 22 июля в Брисбене, 8 августа в Перте, 10 августа в Аделаиде иХьюстоне.
 Выступления на трапеции для «Sober» не были исполнены 29 апреля в Ливерпуле, в октябре в Глазго, 24 октября в Манчестере, 30 октября в Бирмингеме и 2 ноября а Ньюкасле.
 Эдди Юнгми исполнила трюки Pink на трапеции для «Sober» во время американского и второго европейского этапа.
 Pink вообще не стала исполнять «Sober» на шоу в Женеве 15 декабря.
 На последнем шоу тура Pink снова вернулась на трапецию.

Любопытные факты 
 Почти 670,000 австралийцев (более 3 % австралийских граждан) видели шоу.
 Шоу было исполнено 17 раз в Мельбурне, Австралия. Почти 5 % мельбурнцев видели шоу.
 К концу десятидневного тура в Сиднее (о двух отредактированных шоу еще не объявили) 115,598 людей видели шоу в Sydney Entertainment Centre. Это сделало её самым большим концертом, проводимым когда-либо в Sydney Entertainment Centre, после Кайли Миноуг, которая выступила перед 92,695 фанатами
 В Брисбане, Австралия шоу собрало $13 миллионов со всех дат там. Согласно этой статье (смотрите ссылки) целый тур в Австралии заработал примерно $56 миллионов. Вдобавок к дополнительным датам, новый австралийский этап собрал с трибун более $70 миллионов. Однако, the Sunday Telegraph объявил 30 августа, что австралийский этап тура за собрал около $80 миллионов.
 7 июля P!nk подтвердила через Twitter, что проведенный концерт в тот вечер в Сиднее будет записан на Funhouse Tour DVD. Она сказала то же самое на следующий день.
 25 августа Pink была удостоена ванной в Brisbane Entertainment Centre как самая продаваемая артистка в истории центра. Она разрезала ленточку и попросила зал «посетить и окрестить её» для неё. 26 августа она заявила, что хотела ванную, потому что у Джона Фарнхэма есть комната в каждом здании по всей Австралии. Она добавила: «Сейчас я хочу говорящего вомбата». Знак на двери гласит «P!nk Ladies», который Pink подписала и добавила «Не забывайте вытирать».

Даты тура

Дополнительные примечания 
 20 июля шоу в Брисбане было назначено на 27 июля, потому что Pink болела ларингитом.
 15 сентября шоу в Ситле show было перенесено из WaMu Theater в KeyArena по требованиям фанатов.
 15 и 17 ноября шоу в Бремене и Дортмунде были перенесены на 12 декабря (Бремен) и 13 декабря (Дортмунд) из-за изменений планов европейского тура.
 5 декабря шоу в Роттердаме было перенесено на 6 декабря из-за изменений планов европейского тура.
 13 декабря шоу в Манчестере было перенесено на 25 октября изменений планов европейского тура.

Бокс-офис

Отзывы критиков 
Шоу получило очень положительные отзывы от критиков, прокомментировавших, что это было театрально и живое пение Pink.

 Шоу Pink — это больше, чем поп-концерт — это главный спектакль, от которого вы не сможете оторвать глаз. Шоу было просто очаровательно". — Aberdeen Evening Express (Англия)
  «Pink может зажечь, это точно! У неё есть гимны, голос и дерзость…4 звезды» — The Glasgow Herald (Англия)
 «Она виртуозна как воздушная сорвиголова, но одна рок-звезда безумно неотразима, когда она ровно приземлилась на землю». — The Independent (Ирландия)
 «Её пение было идеально, даже когда она была подвешена в воздухе на спине и быстро вращалась на ремне безопасности». — ExpressandStar (Ирландия)
 Она поднялась безрассудно прямо к потолку, пролетела над залом, и американка пела так качественно, что некоторые её коллеги не смогли бы выдержать, даже если бы просто стояли".- Rheinische Post (Германия)
 «Несколько недель назад я сидела в Radio City Music Hall, наблюдая за тем, как Pink раскачивается туда-сюда на трапеции примерно в 60 футах (18 метров) над моей головой, рискуя жизнью и частями тела (исключая неполадки в одежде) в то время как позитивно приковывала внимание припевом „Sober“ — умная, сногсшибательная, сонаписанная судьей из „American Idol“ Карой ДиоГарди — Я отчасти осознала кое-что:

 Pink абсолютно занижена.

 Подумайте об этом. Она фантастически бесстрашная поп-артистка, когда спокойно бросила вызов Джорджу Бушу, свисая как летучая мышь со стропил Radio City. Она умна и забавна, и непоколебима, хочет взять её (часто изменчивую) личную жизнь и превратить в зерно для хитовых синглов. Она обманчиво хорошая певица, её почти никогда не хвалили (посмотрите на „Just Like a Pill“ или „God Is a DJ“ или припев „Sober“ для подтверждения). Она записала песню Beck и написала мелодии с Тимом Армстронгом. У неё тонна татушек и ходит с волосами как у Венди О. Вильямс из Plasmatics. Она продала больше, чем 30 миллионов альбомов по всему миру, добилась бесчисленного множества биллбордовских хитов, а её Funhouse tour на данный момент девятая самая прибыльная поездка года». James Montgomery, MTV News

Трансляция и записи 

DVD и альбом вживую с тура были записаны 17 и 18 июля 2009 в Сиднее, Австралия. На DVD включены и «It’s All Your Fault», «Ave Mary A». Pink: Live in Australia был выпущен в Австралии 14 октября 2009, за 2 дня до планируемого релиза. Релиз был назначен на 2 октября 2009, но был перенесен на более ранние сроки из-за несметных просьб. DVD был также выпущен в Нидерландах 28 октября 2009 и в Великобритании 2 ноября 2009. Альтернативная версия DVD была выпущена в США 27 октября 2009. Эта версия под названием Funhouse Tour: Live in Australia включает тур DVD, но также продается с CD вживую того же самого концерта.

Концерт вышел в эфир на VH1 1 января 2010 как премьерный концерт их блока «Friday Night Alright».

Технический состав 

 Главный вокал, фигурные полёты, танец, акустическая гитара, исполнительный продюсер, создатель — P!nk
 Музыкальный директор, клавишные, вокал — Пол Миркович
 Барабаны — Марк Шульман
 Главная гитара — Джастин Деррико
 Бас-гитара — Ева Гарднер
 Клавишные, ритм-гитара, вокал — Кэт Люкас
 Скрипка, вокал — Джесси Грин
 Вокал — Стейси Кэмпбелл
 Вокал — Дженни Дуглас-МакРэй
 Танцевание, choreography — Alison Faulk
 Танец, хореография — Лео Моктезума
 Танец — Рейна Идальго
 Танец — Никки Туазон
 Танец — Эдди Янгми
 Гимнастика — Себастьян Стелла
 Гимнастический хореограф — Дрея Вебер
 Режиссёр сцены, исполнительный продюсер — Бац Хэлпин
 Режиссео — Ларн Поланд
 Продюсер тура — Роджер Дэвис (RDWM)
 Менеджер тура — Ник Р. Куа

Примечания 

Концертные туры Пинк